appartenente al gruppo etnico dei Mordvini
 lingua mordvina